Vrátný od Maxima (francouzsky: Le Chasseur de chez Maxim's) může být:

Vrátný od Maxima (divadelní hra), francouzská divadelní hra z roku 1918, autoři: Yves Mirande a Gustave Quinson

filmové adaptace
Vrátný od Maxima (film, 1927), francouzský němý film z roku 1927, režie Roger Lion a Nicolas Rimsky 
Vrátný od Maxima (film, 1933), francouzský film z roku 1933, režie Karl Anton 
Vrátný od Maxima (film, 1939), francouzský film z roku 1939, režie Maurice Cammage 
Vrátný od Maxima (film, 1953), francouzský film z roku 1953, režie Henri Diamant-Berger 
Vrátný od Maxima (film, 1976), francouzský film z roku 1976, režie Claude Vital